Paseo del Prado (Madrid), jardí històric urbà més antic de Madrid i un dels seus bulevards més importants.
 Paseo del Prado (l'Havana), avinguda de l'Havana situada a la zona de l'Habana Vieja